Гулье́льмо Стенда́рдо (; 6 мая 1981, Неаполь) — итальянский футболист, защитник.

Карьера 
Стендардо начал свою карьеру в «Наполи» в 1997 году и играл во множестве итальянских футбольных клубов, включая «Сампдорию». После поражения 3-2 от «Ювентуса», тренер «Лацио» Делио Росси потребовал отправить в аренду Стендардо в январе 2008 года.

«Ювентус» официально объявил о подписание Стендардо на 6 месяцев на правах аренды, с возможностью выкупить его напрямую летом. Однако, «Лацио» уже продлили его контракт на 5 лет, таким образом гарантируя его пребывание в Риме в непосредственном будущем.

В начале сезона 2009/10 Стендардо, вместе с несколькими игроками клуба, спровоцировал конфликт по поводу контрактов, из-за чего футболист был выведен из команды, в результате он вернулся в состав только в 13 туре; всего за сезон Гульермо провёл 19 матчей в серии А.

19 января 2012 года перешёл в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона 2011/12.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Пескара»